Bari peut faire référence à :

Toponyme

Le Parc national naturel de Catatumbo Barí est un parc national situé en Colombie.

Bari ou Mbari, une localité du Sud-Ubangi en République démocratique du Congo, sur les bords de la rivière Bari ;
 La Bari ou Mbari, une rivière du Sud-Ubangi en République démocratique du Congo.

Bari, une ville italienne chef-lieu de la province de Bari et de la région des Pouilles ;
 Province de Bari, une province italienne, dans la région des Pouilles ;
 Bari Sardo, une commune de la province de Nuoro en Sardaigne, Italie.

Bari, une région de la Somalie.

Barí, l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Jesús María Semprún dans l'État de Zulia.

Patronyme 

 Andrea Bari (1980-), est un joueur italien de volley-ball.
 Éric Bari (1963-), est un peintre français.
 Károly Bari (1952-), est un poète, traducteur et graphiste hongrois.
 Lynn Bari (1913-1989), est une actrice américaine.
 Nina Bari (1901-1961), est une mathématicienne soviétique.
 Tania Bari (1936-), est une danseuse néerlandaise.

Divers 
 Bari, croiseur éclaireur italien.
 Amatori Volley Bari, son club de volley-ball féminin et basé à Bari.
 Bari, un des plus grands peuples du Soudan ;
 Bari, une ethnie amérindienne de Colombie et du Venezuela ;
 Le barí est une langue chibchane d'Amérique du Sud ;
 Le bari est leur langue de la famille des langues nilotiques, parlée en République démocratique du Congo et au Soudan.
 Bari est un prénom d'origine russe porté par Bari Alibasov
Patronyme italien
Toponymie italienne